Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1949 fand vom 10. bis 18. September in Prag statt. Bei der Premiere dieses Wettbewerbs waren sieben Mannschaften beteiligt. Die deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Sowjetunion wurde ohne Satzverlust erster Europameister.

Modus 
Die sieben Teilnehmer waren in einer Gruppe zusammengefasst und spielten „jeder gegen jeden“. Die Mannschaft, die am Ende den ersten Platz der Tabelle belegte, war Sieger des Turniers.

Spielplan

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1949
Sportveranstaltung 1949
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Europameisterschaft Frauen 1949